Ballersdorf ist der Ortsname von

 Ballersdorf, Gemeinde im Elsass, Frankreich
 Ballersdorf (Cadolzburg), Ortsteil des Marktes Cadolzburg, Landkreis Fürth, Bayern
 Ballersdorf (Rohrenfels), Ortsteil der Gemeinde Rohrenfels, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern